Soukoutéon peut désigner :
Soukoutéon, la localité située dans le département de Bousséra au Burkina Faso.
Soukoutéon, la localité située dans le département de Gbomblora au Burkina Faso.

Homonymie de localités